Il doppio del torneo di tennis Hyderabad Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Yan Zi e Zheng Jie che hanno battuto in finale Li Ting e Sun Tiantian 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Li Ting /  Sun Tiantian (finale)

 Yan Zi /  Zheng Jie (campionesse)
 Marija Kirilenko /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2005